Четрдесет шеста сезона Светског купа у алпском скијању почела је 22. октобра 2011. у Зелдену у Аустрији а завршена је 18. марта 2012. у Шладмингу, такође у Аустрији. Титуле у укупном поретку су освојили Марсел Хиршер и Линдси Вон.

Линдси Вон је поставила нови рекорд у женској конкуренцији у броју освојених бодова у укупном поретку. Она је освојила 1980 бодова и тиме надмашила рекорд Јанице Костелић из сезоне . од 1970 бодова. Такође Вонова је поставила још један рекорд, надмашила је резултат Перниле Виберг из сезоне . када је предност првопласиране скијашице у односу на другопласирану. Линдси Вон је освојила 578 бодова више од Тине Мазе и тако надмашила претходни рекорд који је износио 536 бодова.

Календар такмичења

Легенда

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно

Спуст

Супервелеслалом

Велеслалом

Слалом

Комбинација

Паралелни слалом

Поредак – жене

Укупно

Спуст

Супервелеслалом

Велеслалом

Слалом

Комбинација

Паралелни слалом

Поредак – Куп нација

Укупно 

Коначни поредак после 81 трке.

Мушкарци 

Коначни поредак после 44 трке.

Жене 

Коначни поредак после 37 трка.

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 2011.
Алпско скијање у 2012.